Юровский (Юровская) — фамилия (вариант: Юровских), а также топоним. Известные носители фамилии:

Известные носители

А 
 Юровский Александр Наумович (1882—1952) — русский советский пианист, доктор искусствоведения.

Б 
 Юровский, Борис Леонтьевич (1899—1972) — советский генерал-майор.

В

Д, И, Л 
 Юровский, Дмитрий Михайлович (род. 1979) — немецкий дирижёр.
 Юровский, Игорь Фёдорович (1932—1997) — русский советский прозаик и журналист.
 Юровский, Леонид Наумович (1884—1938) — русский экономист.

М, Ш 
 Юровский, Михаил Владимирович (1945—2022) — советский и британский дирижёр.
 Юровский, Шимон (1912—1963) — словацкий композитор.

Ю

Э, Я 
 Янг (Юровский), Эмануэль (1918—2010) — английский дирижёр.
 Юровский, Яков Михайлович (1878—1938) — советский чекист, один из участников расстрела Николая II и его семьи.



Другое 
 Юровский — бывший посёлок в Костромской области. Ныне в черте города Мантурово.
 Юровский — узловая станция Северо-Кавказской железной дороги на линии Крымская — Порт Кавказ с ответвлением на Анапу.